

Plaatsen 
 Kufferath (Düren), een stadsdeel van Düren in Noordrijn-Westfalen

Personen 
 Johann Hermann Kufferath (1797-1864), Duits componist
 Louis Kufferath (1811-1882), Duits-Belgisch componist
 Hubert-Ferdinand Kufferath (1818-1896), Duits-Belgisch componist
 Maurice Kufferath (1852-1919), Belgisch componist
 Edouard Kufferath (1853-1909), Belgische arts en gynaecoloog
 Antonia Kufferath (1857-1939), Belgische zangeres (sopraan), die later in het Verenigd Koninkrijk leefde.
 Elisa Kufferath (1875-na 1900), Belgische celliste 
 Camille Kufferath (1881-1971), Belgisch schilder en componist
 Hubert Kufferath (1882-1957), Belgisch microbioloog